Стю́арт Те́йлор (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской команды Великобритании участник зимней Универсиады 2015.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2015).
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 6 лет.

Студент Университета Стратклайда.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте зимней Универсиады 2015 | FISU
 Stuart Taylor - British Universities & Colleges Sport (команда для Универсиады-2015)
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Stuart Taylor»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Призёры Универсиад в кёрлинге